Villa Sack steht für:
 Villa Sack (Leipzig), Sitz des 5. und 6. Strafsenats des BGH in Leipzig
 Villa Sack innerhalb der Gebäudegruppe Haus Morp in Erkrath, siehe Haus Morp #Villa Sack
 Nebenbezeichnung für das Haus Sack in Düsseldorf-Ludenberg
 Nebenbezeichnung für das Parkschloss im Robert-Koch-Park (Leipzig)